Сухопутные войска Индонезии () — один из родов войск Национальной армии Индонезии.

Техника и вооружение сухопутных войск

Примечания 

Вооружённые силы Индонезии